John Watrous est un nom pouvant désigner:

 (1801-1874), juge américain du Texas
 (mort en 1897), homme politique américain du Minnesota

Voir aussi

Watrous, John